Акихито — японское мужское имя.

Носители имени как мононима — императоры Японии
 Акихито () — личное имя 75-го императора Японии Сутоку (1119—1164) до коронации в 1123 году.
 Акихито (; род. 23 декабря 1933) — 125-й император Японии (1989—2019).

Таксоны, названные в честь Акихито как известного ихтиолога (все относятся к рыбам семейства бычковых)
 Вид Exyrias akihito рода Exyrias.
 Род Akihito и входящие в него виды
 Akihito futuna
 Akihito vanuatu